La WGME TV Tower est une structure de 495 mètres de hauteur située à Raymond dans le Maine et qui fut de 1959 à 1960 la plus haute structure du monde.

Tour autoportante